Jahvè (nom propi de Déu)
 Jahvè (antic Déu d'Israel i Judà)